Den Namen Rabbel tragen folgende Personen

Rabbel I., König der Nabatäer (88 v. Chr. – 87 v. Chr.)
Rabbel II., König der Nabatäer (71 – 106)
Wolfgang Rabbel, deutscher Geophysiker und Hochschullehrer